Шух () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Шух, Вильгельм (1824—1904) — австрийский и бразильский инженер.
 Шух, Герберт (род. 1979) — современный пианист Розенхайма.
 Шух, Лизль фон (1891—1990) — немецкая оперная певица (колоратурное сопрано).
 Шух, Михаил Аркадьевич (1952—2018) — советский и украинский композитор, педагог.
 Шух, Эрнст фон (1846—1914) — австрийский дирижёр.